El topónimo Lake Holiday puede hacer referencia a tres lugares designados por el censo en Estados Unidos:

 Lake Holiday, en el estado de Illinois.
 Lake Holiday, en el estado de Indiana.
 Lake Holiday, en el estado de Virginia.